ONS peut désigner :
 l'Observatoire de neutrinos de Sudbury, au Canada (en Ontario) ;
 l'Office national des statistiques algérien ;
 l'Observatoire national du secourisme français ;
 l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, du Ministère de l'Éducation nationale (France).

Ons 
 Île de Ons en Espagne.
  est un prénom.